Первомайка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Первомайка — деревня в Городокском районе Витебской области.

Казахстан 
 Первомайка — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Первомайка — село в подчинении Степногорской городской администрации Акмолинской области, ликвидировано в 2007 г.
 Первомайка — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Первомайка — село в Узункольском районе Костанайской области.
 Первомайка — село в Щербактинском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2000 г.

Россия 
 Первомайка — посёлок в Макарьевском районе Костромской области.
 Первомайка — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Первомайка — деревня в Раменском районе Московской области.
 Первомайка — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Первомайка — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.
 Первомайка — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.
 Первомайка — посёлок в Троицком районе Челябинской области.
Первомайка — до 1964 г. название деревни Вишнёвка в Каргапольском районе Курганской области.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Первомайка (Первомайское) — село в Балаклавском районе.

Реки
Первомайка (приток Тавды) — в Тюменской области
Первомайка (приток Вагая) — в Тюменской области
Первомайка — на Сахалине

См. также 
 Первомайка — просторечное название района Новый Форштадт города Даугавпилса